Mužská čtyřhra Los Cabos Open 2017 probíhala v první polovině srpna 2017. Do deblové soutěže loscaboského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl indický pár Purav Radža a Diviž Šaran, jehož členové podlehli c úvodním kole Cabalovi s Hueyem.

Vítězem se stal druhý nasazený kolumbijsko-filipínský pár Juan Sebastián Cabal a Treat Conrad Huey, který ve finále za 57 minut zdolal peruánsko-venezuelskou dvojici Sergio Galdós a Roberto Maytín, startující díky žebříčkové ochraně, po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Cabal vybojoval jedenáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Hueye to bylo osmé takové turnajové vítězství. Poražení finalisté vyhráli před turnajem na okruhu ATP Tour, vyjma Davis Cupu, pouze dvě deblová utkání.

Nasazení párů 
  Andrés Molteni /  Adil Shamasdin (1. kolo)
  Juan Sebastián Cabal /  Treat Conrad Huey (vítězové)
  Marc López /  David Marrero (semifinále)
  Purav Radža /  Diviž Šaran (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Los Cabos Open
ATP World Tour 2017